Die Connecticut Open 2015 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 23. bis 29. August 2015 in New Haven statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Petra Kvitová und im Doppel die Paarung Andreja Klepač/Sílvia Soler Espinosa.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)